В парному розряді жіночого тенісного турніру Toyota Classic 1977, що проходив у рамках Туру WTA 1977, Мартіна Навратілова і Бетті Стов виграли титул, у фіналі перемігши пару Брігітте Койперс і Маріс Крюгер 6-4, 6-2.

Сіяні пари 

 Мартіна Навратілова /  Бетті Стов (чемпіонки)
 Франсуаза Дюрр /  Вірджинія Вейд (півфінал)

 Лінкі Бошофф /  Ілана Клосс (1-ше коло)
 Розмарі Казалс /  Біллі Джин Кінг (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Toyota Classic